Sainte-Gemmes ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Gemmes (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
 Sainte-Gemmes-d’Andigné, Département Maine-et-Loire
 Sainte-Gemmes-le-Robert, Département Mayenne
 Sainte-Gemmes-sur-Loire, Département Maine-et-Loire